Мартюхи — название населённых пунктов:

Россия 

 Мартюхи — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Мартюхи — деревня в Вяземском районе Смоленской области.